1 miejscowość w Polsce:
 Siecino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec
1 jezioro w Polsce:
 Siecino – jezioro na Pojezierzu Drawskim w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim